Le match de rugby à XV France - Galles de 1955 se déroule le samedi  au Stade de Colombes de Paris. Il se dispute dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des Cinq Nations 1955. La France, qui pouvait réaliser le premier grand chelem de son histoire s'incline face à son adversaire qui partage ainsi la victoire dans le tournoi.

Le match 

Les Gallois arrivent au Stade de Colombes pour tenter de partager la victoire dans le tournoi. Les Français comptent 3 victoires pour trois matchs et ils veulent remporter le tournoi et le grand chelem, le premier de leur histoire.

Il faudra attendre 1968 car les Gallois qui comptent deux victoires et une défaite réussissent à remporter le match et ainsi à partager le tournoi avec leurs vaincus du jour.

Feuille du match
  -  : 11-16
 Le samedi  au Stade de Colombes de Paris, Galles bat France 16-11
 spectateurs
 Arbitre : M. O.B. Glasgow 
 pour la France: 1 essai Robert Baulon, 1 transformation Michel Vannier, 1 pénalité Michel Vannier, 1 drop Maurice Prat.
 pour le pays de Galles: 2 essais Haydn Morris, Alun Thomas, 2 transformations Garfield Owen, 2 pénalités Garfield Owen.

Les équipes
France 
Titulaires : France : Michel Vannier - Jacques Lepatey, Roger Martine, Maurice Prat, Henri Rancoule - (o) André Haget - (m) Gérard Dufau - Henri Domec, Robert Baulon, Jean Prat (cap) - Bernard Chevallier, Michel Celaya - René Brejassou, Paul Labadie, Amédée Domenech.

Sélectionneurs :

Pays de Galles
Titulaires : Garfield Owen; Ken Jones, Alun Thomas, G. Griffiths, Haydn Morris; Cliff Morgan, W. Willis; Derek Williams, Bryn Meredith, C. Meredith, R. Robins, R. Williams, Brian Sparkes, C. Williams, Rees Stephens (cap.)

Sélectionneur :

Avertissements
Remplacements temporaires

Liens internes 
Tournoi des Cinq Nations 1955
France-Galles en rugby à XV

Liens externes 
 wru
 ffr Fédération française de rugby

Galles (1955)
France (1955)
Rugby à XV en 1955